Тадеуш Боровский:
 Боровский, Тадеуш (1922—1951) — польский поэт и прозаик.
 Боровский, Тадеуш (1941—2022) — польский актёр, театра, кино и телевидения.